Nazareno puede referirse a:

 Nazareno, gentilicio de Nazaret, Israel.
 Nazareno, gentilicio de Dos Hermanas, España.

Botánica
 Nazareno, nombre vulgar de la planta Acanthus mollis.
 Nazareno, nombre vulgar de la planta Muscari comosum.
 Nazareno, nombre vulgar de la planta Muscari neglectum.

Cristianismo
 Nazareno, nombre con el que también se conoce a Jesús de Nazaret, figura central del cristianismo.
 Nazareno de San Pablo, imagen de Jesús de Nazaret en la iglesia de San Pablo en Caracas, Venezuela.
 Nazarenos, miembros que forman parte de las procesiones de la Semana Santa católica, en algunas ciudades españolas.
 Nazareno, nombre aplicado a grupos cristianos judíos y judaizantes históricos y contemporáneos.

Geografía
 Nazareno, localidad en la provincia de Salta, Argentina.
 Nazareno, municipio de Minas Gerais, Brasil.
 Nazareno, localidad de México.

Otros usos
 Nazarenos, grupo de pintores del romanticismo alemán.
 Combate de Nazareno (1812), combate entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y España en la aldea de Nazareno, Bolivia.

Enlaces externos